Aaron James Ramsey (Caerphilly, 26 december 1990) is een Welsh voetballer die doorgaans als middenvelder speelt. Hij verruilde Arsenal in juli 2019 transfervrij voor Juventus. Ramsey debuteerde in 2008 in het Welsh voetbalelftal.

Clubcarrière

Cardiff City 
Ramseys voetbalcarrière begon in jeugdelftallen van Cardiff City. Hij was als zestienjarige de jongste speler ooit die voor Cardiff debuteerde. Hierna speelde hij nog 22 wedstrijden voor Cardiff City. Met die club stond hij op 17 mei 2008 (als invaller) in de finale van de strijd om de FA Cup. Daarin verloor de ploeg van trainer-coach Dave Jones met 1–0 van Portsmouth door een doelpunt in de 37ste minuut van de Nigeriaanse aanvaller Nwankwo Kanu. In de zomer van 2008 vertrok Ramsey naar Arsenal FC voor een niet bekendgemaakt bedrag.

Arsenal 
Bij Arsenal kreeg Ramsey nummer 16 toegewezen en speelkansen in oefenwedstrijden tegen grote en kleinere clubs waar Arsenal tegen oefende in de voorbereiding voor het seizoen 2008/09. Zo kreeg hij een basisplaats tegen Juventus, waarna hij met de rust werd gewisseld voor Abou Diaby. Hij viel tien minuten voor het einde in tegen Real Madrid in de Emirates Cup, een voorbereidingstoernooi dat georganiseerd wordt door Arsenal FC. Tijdens het Amsterdam Tournament kreeg hij tien minuten speeltijd tegen Ajax en speelde hij tegen Sevilla de hele wedstrijd. Op 27 februari 2010 viel Ramsey in de uitwedstrijd tegen Stoke City uit met een dubbele beenbreuk na een zware tackle van Stoke-speler Ryan Shawcross. In november 2010 keerde Ramsey terug uit blessure. Om zijn lange periode van inactiviteit te verteren werd Ramsey voor enkele maanden verhuurd aan Nottingham Forest en zijn oude club Cardiff. Op 17 mei 2014 bezorgde Ramsey Arsenal de FA Cup, door in de verlenging de 3–2 tegen Hull City in te schieten.

Clubstatistieken 

Bijgewerkt op 15 juli 2017.

Interlandcarrière
Ondanks zijn jonge leeftijd speelde Ramsey al mee met Wales –21, hij was tegen Zweden –21 de jongste speler die zijn debuut maakte met Wales –21. Ook werd hij in de zomer van 2008 opgeroepen voor de selectie van Wales, maar hij kreeg geen speeltijd in oefenwedstrijden tegen IJsland en Nederland. Met Wales nam Ramsey deel aan het Europees kampioenschap voetbal 2016 in Frankrijk. Wales werd in de halve finale uitgeschakeld door Portugal (0–2), na in de eerdere twee knock-outwedstrijden Noord-Ierland (1–0) en België (3–1) te hebben verslagen.

Olympische Spelen
Ramsey nam met het Brits olympisch voetbalelftal onder leiding van bondscoach Stuart Pearce deel aan de Olympische Spelen van 2012 in Londen.

Bijgewerkt op 26 juni 2016.

Blessure 
In het laatste weekend van februari 2010 liep Ramsey een dubbele beenbreuk op na een charge van Ryan Shawcross van Stoke City. Tv-stations weigerden de overtreding uit te zenden vanwege de gruwelijkheid van de overtreding. Shawcross liep na zijn overtreding huilend van het veld. Ramsey moest negen maanden aan de kant blijven. In de nasleep van zijn blessure duurde het een tijd vooraleer Ramsey terug boven water kwam.

Erelijst

Zie ook 
 Lijst van spelers van Arsenal FC
 Lijst van spelers van Cardiff City FC
 Lijst van spelers van Nottingham Forest FC
 Lijst van spelers van het Welshe voetbalelftal
 Interlands Welsh voetbalelftal 2010-2019

Welsh voetballer
Brits olympisch deelnemer